Альба — парковый комплекс на южной окраине города Несвиж. Развитие Альбы как загородной резиденции Радзивиллов началось в конце 16 века. Согласно " Альбому Бернардони ", в 16 в. в Альбе был построен дом Радзивилла, воеводы Трокского. Это был скромный деревянный, прямоугольное в плане здание, по-видимому, двухэтажный или с мансардной крышей.

Малый летний дворец построен по проекту архитектора Казимира Ждановича.

«Эрмитаж» Сиротки был построен в две линии и включал в себя уборную, столовую, кухню, часовню с фаянсовыми алтарями, статуями святых из слоновой кости. На одном фронтоне была деревянная статуя св. Николая, на втором — св. Христофора. Интерьеры были темных цветов, украшенный мраморными каминами, над которыми были эмблемы: крест, чаша, череп и т. д. До середины XIX в. «Эрмитаж» был утрачен.

По описи 1636 года в господский дом входили также жилой дом с помещениями, отапливаемыми зелеными изразцовыми печами и каминами, флигельная кухня, пивоварня, пекарня, сыроварня . Многие хозяйственные здания образовывали большой хозяйственный двор. Альба имела черты возрождения усадеб. Несомненно, создавалась под влиянием идей итальянского Возрождения .

Военные события середины XVII века нанесли имению значительный ущерб. С 1758 г. в Альбе формируется большой парковый ансамбль. В парке уже были голландская ферма, новый одноэтажный дворец, фазанник, псарня, три зверинца, обнесенных высоким деревянным забором, и пруды. В середине 18 в. Были построены «Эрмитаж» (кирпичное здание на месте старого деревянного) и двухэтажный кирпичный дворец. В ансамбль входило несколько «итальянских» парков в стиле французского классицизма.

Голландская ферма располагался при въезде в Альбу, слева от центральной липовой аллеи. На ферме стоял двухэтажный дом. На верхнем этаже, выполненном из " прусской стены ", располагались апартаменты князя с пятью комнатами и большим залом, стены которого были отделаны парусиновыми обоями.

Недалеко от хутора, посреди леса, был устроен своего рода зверинец, композиционным центром которого была беседка — купальная ротонда, от которой радиально расходились восемь аллей . Они закрывались столбами (столбами) со скульптурными изображениями животных. Работой руководил архитектор Ян Хилл.

Основным мотивом композиции парка стала система лучистых аллеи с видами люстр больших водоемов. Аллеи расходились, как лучи солнца.

В 1778 году придворный архитектор короля Станислава Радзивилла Леон Лутницкий при участии итальянских дойлов Карла Спампани и Маурицио Педетти, а также Леона Оутницкого начал грандиозные работы по реконструкции Альбы, а в 1784 году новая Альба уже принимала короля Станислава Августа Понятовского. На месте бывшего зоопарка была создана водная система с восемью каналами и круглым островом, идиллическая деревня со 180 соломенными домами (прототипом послужили «деревни» французской королевы Марии-Антуанетты в Рамбуйе и Версале), парки созданный.

Деревню окружал ландшафтно-регулярный парк с геометрической сетью аллей, подстриженными обоями, открытыми пейзажами. В парке было несколько беседок, оранжерея, оранжерея и даже фабрика по производству персидских ремней. На базе реки Уша образовалась сложная система прудов и каналов с белокаменными насыпями, шлюзами, плотинами, мельницами. Вдоль каналов было построено 180 деревянных, крытых соломой однотипных «домиков» — имитация крестьянских усадеб с целым набором погодозащищенных построек. Каждый «домик» представлял собой гостиницу, две из четырех комнат предназначались для гостей. Во дворе были каретный сарай, конюшня, амбар, загон для телят, баня, беседка. Все «хозяйства» были обнесены деревянным забором с воротами, украшенными изображением животного или птицы. Перед каждой усадьбой ставили голубятню на шесте и вольер для экзотических птиц, а за усадьбой располагали сады. Огромный дом в центре ансамбля занимал сам мистер Лавер. 3 пушки, стоявшие во дворе, салютовали в дни торжеств. Среди построек села, напротив дома Войты, находилась деревянная Троицкая церковь-кладбище с медной крышей и тремя золочеными куполами. Центром композиции стала деревянная трехъярусная беседка (архитектор Л. Лутницкого) на круглом острове, который напоминал храм Святой Софии в Стамбуле, хотя и был построен в эклектичных формах. К этому зданию в виде балок сходились улицы деревни.

По водоемах и каналах парка маневрировала своеобразная портативная флотилия, которую обслуживали курсанты местной школы мореходного. 3 их участием проводились импровизированные военные баталии и морские бои, которые сопровождались эффектными взрывами.

Также в Альбе располагались оранжереи, пасека, четыре двухэтажных бревенчатых завода на главном канале, больница с аптекой. Зверинец был значительно расширен. В прудах обитало разная рыба, плавали лебеди.

В войну 1812 года основные постройки были разрушены. В 1846 году Альба была сдана в аренду иностранному владельцу на шесть лет. Английский парк опустел. В 1860 -х гг. плантации были в значительной степени расчищены. Новый подъем начался после 1875 года, когда главой Несвижской ординации стал Антоний Вильгельм Радзивилл, муж Марии Дороти де Кастелян. Мария Дорота была инициатором возрождения Несвижского замка, создала рядом с ним парковый комплекс, собрала в замке значительную библиотеку. Работы продолжались после Первой мировой войны. На территории 80 га имелся благоустроенный парк, зверинец, пруды, фазанарий, хозяйственные постройки.

В наши дни на территории Альбы сохранилась одна из самых оригинальных в Беларуси водных систем. Хорошо очерчены центральная аллея, фрагменты других аллей, дорог. Частично сохранены новые и старые ландшафтные парки.

Ссылки 

 
 

Сады и парки Белоруссии
Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Несвиж